Paninaro – fenomeno di costume nato nei primi anni ottanta a Milano
 Paninaro – serie a fumetti pubblicata in Italia dalla Edifumetto negli anni ottanta
 Paninaro – singolo dei Pet Shop Boys del 1986